En Pologne, Łukawica peut faire référence à :

 Łukawica, un village du powiat de Lesko de la voïvodie des Basses-Carpates,
 Łukawica, un village du powiat de Lubaczów de la voïvodie des Basses-Carpates,
 Łukawica, un village de la voïvodie de Lublin,
 Łukawica, un village de la voïvodie de Podlachie,
 Łukawica, un village de la voïvodie de Sainte-Croix.